Fortaleza bezeichnet:

 Fortaleza, Stadt in Brasilien
 Fortaleza (Orthon), Ortschaft am Río Orthon im Departamento Pando, Bolivien
 Fortaleza (San Lorenzo), Ortschaft im Municipio San Lorenzo im Departamento Pando, Bolivien
 Kanton Fortaleza, Kanton im Municipio San Lorenzo im Departamento Pando, Bolivien

Siehe auch:

 La Fortaleza (Begriffsklärung)